Афанасій Миславський — український церковний діяч та дипломат доби Мазепи.
 Варлам Миславський — український церковний і освітній діяч другої половини XVIII століття.
 Миславський Володимир Наумович (нар. 1960) — український кінознавець, історик кіно, кандидат мистецтвознавства.
 Самуїл Миславський — визначний церковний діяч, вчений і проповідник.
українські прізвища
російські прізвища